

События 
 Непал — Гунакамадева, правитель Личави, основывает город Катманду.
 Австразия — у Гайсмара, неподалёку от Фритцлара, миссионер Бонифаций срубил дуб Донара, что было началом обращения гессенцев (хаттов) в христианство.
 Месоамерика — правитель Баакульского цартства Акуль-Мо-Наб III назначает сахаля Чак-Суца «повелителем огня». Начинаются победоносные походы Чак-Суца; первая победа одержана над племенным объединением Лаль.

Родились 
 Арибо, епископ Фрайзинга (примерная дата).

Умерли 
 , герцог Эльзасский.
 Индрехтах мак Муйредайг, король Коннахта.
 , патриарх Антиохийский (Сирийская православная Церковь).
 О-но Ясумаро, японский государственный деятель и историограф.

См. также 

 Список глав государств в 723 году

Примечания